From This Moment On – singolo di Shania Twain del 1998
From This Moment On – album di Diana Krall del 2006